Tongshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Tongshan (通山县) der bezirksfreien Stadt Xianning in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Tongshan (Xianning);
 den Stadtbezirk Tongshan (铜山区) der bezirksfreien Stadt Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Tongshan (Xuzhou);
 die Großgemeinde Tongshan (铜山镇) des Stadtbezirks Jiao der bezirksfreien Stadt Tongling in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Tongshan (Jiao);
 die Großgemeinde Tongshan (铜山镇) des Stadtbezirks Tongshan der bezirksfreien Stadt Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Tongshan (Tongshan);
 die Großgemeinde Tongshan (同山镇) der kreisfreien Stadt Zhuji im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Shaoxing in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Tongshan (Zhuji);
 die Gemeinde Tongshan (铜山乡) des Kreises Biyang der bezirksfreien Stadt Zhumadian in der chinesischen Provinz Henan, siehe Tongshan (Biyang);
 die Gemeinde Tongshan (通山乡) des Kreises Zhongjiang der bezirksfreien Stadt Deyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tongshan (Deyang).